Далгат — фамилия. Известные носители:
 Далгат, Башир Керимович (1870—1934) — российский и советский учёный-кавказовед, этнограф, этнолог, правовед и юрист, доктор права. Прокурор Дагестанской АССР.
 Далгат, Джемал-Эддин Энварович (1920—1991) — советский дирижёр, переводчик либретто. Народный артист ДАССР.
 Далгат, Дженнет Магомедовна (1885—1938) — российский и советский музыкальный композитор.
 Далгат, Магомед Алибекович (1883—1942) — советский государственный и общественный деятель, председатель Дагестанского ЦИК, первый секретарь Дагобкома ВКП(б)
 Далгат, Магомед Магомедович (1849—1922) — российский врач, депутат Государственной Думы Российской империи IV созыва, д.м.н.
 Далгат, Уздиат Башировна (1918—2011) — советский учёный-кавказовед, фольклорист, д.ф.н, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР, Дагестанской АССР и Чечни.
 Далгат, Эльмира Муртузалиевна (род. 1951) — советский и российский историк-кавказовед, д.и.н, профессор. Заслуженный деятель науки Дагестана.